Finala Cupei Confederațiilor FIFA 2009 a fost un meci de fotbal jucat între echipa națională de fotbal a Statelor Unite ale Americii și echipa națională de fotbal a Braziliei.

Detalii

Vezi și 
 Cupa Confederațiilor FIFA 2009 — faza eliminatorie

Referințe 

2009 în fotbal
Cupa Confederațiilor FIFA